Segl kan henvise til flere artikler:

 Segl (mærke) – et aftryk i lak, voks eller metal, som symboliserer en person eller en institution
 Segl (redskab) – et gammeldags høstredskab
 Segl (magi) – en form for symbol der anvendes i magi

Se også
 Byvåben – kan omtales som byens "segl"
 Månen – som i form (nogen gange) minder om høstredskabet, som i "månesegl"
 Signet – et stempel der bruge ved "forsegling", fx til vedføjning af ægthedsbevis